Хоружи — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Хоружи — деревня в Воложинском районе Минской области.

Украина 
 Хоружи — село в Решетиловском районе Полтавской области.